Az automatikus vonatbefolyásoló rendszerek feladata, hogy a pályáról és a mozdonyról vett jelek alapján ellenőrizze a mozdonyvezető ténykedéseit, szükség esetén beavatkozzon, lassítsa a vonatot vagy a legrövidebb fékúton megállítsa azt. Általában a korszerűbb vonatbefolyásoló rendszerek az adatokat a mozdonyon is eltárolják. Egyes vonatbefolyásoló berendezések képesek arra is, hogy az összegyűjtött jeleket, adatokat elküldjék egy központba tárolás vagy elemzés céljára. Az automatikus vonatbefolyásoló rendszert AVR-nek is nevezik.

Variációk

Nemzetközi
 ETCS (Európa)
 ATACS (Japán)

Országspecifikus (régi) rendszerek

További információk
 EVM–120 vonatbefolyásoló berendezés

Vasúti biztosító berendezések